Intercitybus bezeichnet: 
 den Intercitybus der ÖBB
 den IC Bus der Deutschen Bahn
 den Autobus-Intercity der PKP
 allgemein Fernbusverkehr